El término Maneto puede referirse a:

Maneto o Podenco andaluz Maneto, raza canina española originaria de Andalucía. 
Maneto, persona afectada de Genu valgo.